Ana Maria Campos Braga (Campinas, 20 de outubro de 1956) é uma atriz brasileira. É irmã da atriz Sônia Braga. Foi casada com o jornalista, roteirista e cineasta Antônio Carlos Leal de Moraes (Ninho Moraes), com quem teve as filhas Rita Moraes, produtora, e a atriz Alice Braga.

Carreira 
Cinema
 Cabeça a Prêmio (2009) .... Jussara
 O Beijo da Mulher Aranha (1985) .... Lídia, terrorista (creditada como Ana Maria Braga) , O Beijo da Mulher Aranha 
 Embalos Alucinantes (1978) .... Valdete , Embalos Alucinantes

Televisão
 Sem Lenço, Sem Documento (1977) (telenovela) .... Rosário

Naturais de Campinas
Atrizes de televisão do Brasil
Atrizes de cinema do Brasil
Atrizes de São Paulo (estado)